USS Missouri har fyra fartyg döpts till i USA:s flotta efter delstaten Missouri:

, var en skovelhjulsfregatt sjösatt 1841 som förstördes i en brand i augusti 1843.
, var ett slagskepp av Maine-klass i tjänst från 1900 till 1922.
, är ett slagskepp av Iowa-klass och platsen för den officiella japanska kapitulationen under andra världskriget. Hon är nu ett flytande krigsmonument vid Pearl Harbor Naval Base, Hawaii.
, är en ubåt av Virginia-klass som togs i tjänst 2010.